Arcoroc - typ szkła, francuska marka naczyń szklanych używanych głównie w restauracjach, należąca do firmy Arc International (jej początki to założona w 1825 roku firma Verrerie Cristallerie d'Arques).

Naczynia